Moeder Aarde
 Mother Earth (Within Temptation), een album van de Nederlandse band Within Temptation
 Mother Earth (single), de single van het gelijknamige album van Within Temptation
 Mother Earth (band), een Britse acid-jazz-band uit de jaren 90